Prva Liga (letterlijk vertaald: Eerste liga) is de naam die in landen met een Zuid-Slavische taal vaak wordt gegeven aan het hoogste of een na hoogste niveau in het voetbal. Prva Liga kan verwijzen naar:
 Prva Liga (voetbal Joegoslavië), voormalige voetbalcompetitie in Joegoslavië
 Prva Liga Federacija Bosne i Hercegovine, tweede niveau voetbal in Bosnië en Herzegovina 
 Prva Liga Republika Srpska, tweede niveau voetbal in Bosnië en Herzegovina
 1. Hrvatska Nogometna Liga, hoogste niveau voetbal in Kroatië
 Prva Liga (Noord-Macedonië), hoogste niveau voetbal in Noord-Macedonië
 Prva Crnogorska Liga, hoogste niveau voetbal in Montenegro
 Prva Liga (Servië), tweede niveau voetbal in Servië
 1. slovenska nogometna liga, hoogste niveau voetbal in Slovenië
 Prva savezna liga, voormalig voetbalcompetitie in Servië en Montenegro
 Parva Liga, hoogste niveau voetbal in Bulgarije